Села в Україні:
 Колодисте — Черкаська область, Тальнівський район
 Колодисте — Черкаська область, Уманський район